Claridon Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Claridon Township (Geauga County, Ohio)
 Claridon Township (Marion County, Ohio)